Toponímia
 Holm (Nordfriesland), municipi del districte de Nordfriesland, a l'estat alemany de Slesvig-Holstein
 Holm (Pinneberg), municipi del districte de Pinneberg, a l'estat alemany de Slesvig-Holstein
Persones
 Celeste Holm (Nova York, Estats Units, 1917 -2012), actriu 
 Gustav Frederik Holm (Copenhaguen, 1849 - 1940), oficial naval i explorador àrtic danès
 Ian Holm (Goodmayes, 1931), actor anglès